Azrael (Variationen: Asrael, Azrail) bezeichnet:

 den Engel des Todes im Islam, siehe Azrael
 eine amerikanische Comicserie, Azrael (Comicserie).
 zwei Horror-Romane von Wolfgang Hohlbein, siehe Azrael (Hohlbein).
 die Asrael – Symphonie c-moll op. 27 von Josef Suk.
 den obersten von zahlreichen Toden in Terry Pratchetts Scheibenwelt.
 einen Dämon im Film Dogma.
 den übernatürlichen Protagonisten im Roman Engel der Verdammten von Anne Rice.
 die Katze des Zauberers Gargamel in der belgischen Comicserie Die Schlümpfe.

Siehe auch:
 Azriel
 Asriel